Clontarf kan avse:

Slaget vid Clontarf – 1014
Clontarf (whiskey) – ett irländskt märke

Geografi

Australien 

 Clontarf, New South Wales, Manly Vale, 
 Clontarf (del av en befolkad plats i Australien, Queensland), Moreton Bay,

Irland 

 Clontarf, Irland, Leinster,

USA 

 Clontarf, Minnesota – en ort i Minnesota, Swift County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar